Where You Stand — сьомий студійний альбом британського рок-гурту Travis, виданий 19 серпня 2013 року.

Список пісень

Сингли 
"Where You Stand" (30 квітня 2013) 
"Moving" (1 липня 2013)
"Mother" (4 листопада 2013)

Учасники запису 
 Френсіс Хілі — вокал, гітара
 Енді Данлоп — електро-гітара, бек-вокал
 Дугі Пейн — бас-гітара
 Нейл Прімроуз — барабани

Посилання
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Travis